Серге́й Генна́дьевич Чесноко́в-Лады́женский (род. 1 октября 1954, Москва) — российский художник.

Биография 
Окончил художественный факультет МТИ в 1983 году. С 1983 года преподает рисунок, живопись и композицию. Профессор Гуманитарно-прикладного института (http://www.gpi-design.ru). Живёт и работает в Москве.

Основные выставки 
 1991 — Персональная выставка в музее Морсбройх г. Леверкузен, Германия
 1991 — Выставка — конкурс Золотая кисть. Москва. ДХ. Крымский вал, 10/14. (Живопись). Вторая премия
 1992 — Выставка произведений российских художников на ЭКСПО — 92. Севилья, Испания
 1993 — Выставка творческого объединения «Круговая порука». Ганновер, Дюссельдорф, Германия. Галерея «Пройссаг АГ»
 1996 — Персональная выставка «Момент истины» в галерее «Семь гвоздей». Москва. Российско-Американский пресс-центр
 1999 — Московский международный художественный салон ЦДХ — 99. Москва
 2001 — Персональная выставка «Внутреннее пространство». Галерея «А-3», Москва
 2002 — «Новый век». Павильон «Пчеловодство» спустя десятилетия. Московский музей современного искусства
 2003 — Персональная выставка «Синее и Красное». Галерея «ТхТ». Москва
 2004 — Персональная выставка в галерее «INTERART» Австрия, Вена
 2004 — Персональная выставка «L 50Х50» в галерее «ТХТ» Москва
 2007 — Выставка «Санкт-Петербург — Москва — Саранск — территория неоавангарда». Россия, Саранск. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
 2008 — Персональная выставка «Лица улиц» в галерее «КИНО» Москва
 2011 — Выставка «Диалог через границы. Собрание Ризе». Чехия, Кутна-Гора. Музей «Gask».
 2012 — Выставка «Искусство сегодня» (Натюрморт). Россия, Москва. Беговая 7.
 2012 — Выставка «Диалог через границы. Собрание Ризе». Германия. Музей Замок Ахберг. Дуцнауэр Штрассе.
 2012 — Международная выставка «ARTCOLONIJA-PARADISO». Хорватия, Загреб. Галерея «МАКЕК».Площадь Короля Томислава 15
 2012-13 — Выставка «Диалог через границы. Собрание Ризе». Германия, Любек. Кунстхалле Святой Анны. Kunsthalle St. Annen 15.
 2013 — Выставка «Диалог через границы. Собрание Ризе». Германия, Регенсбург. Арт Форум Ostdeutsche Galerie. Ул. Доктора Иоганна Майера 5.
 2014 — Персональная выставка «Глядя в глаза». Россия, Егорьевск. Егорьевский историко-художественный музей. Советская 73/20
 2014 — Персональная выставка «Трактат о мироздании». Москва. Галерея «Heritage». Петровка 20/1.
 2015 — Межрегиональная выставка выставка «От авангарда до авангарда. Структурированное искусство конца ХХ — начала ХХI в.» Россия, Саранск. МРМИИ им. Эрьзи. Ул. Коммунистическая 61
 2016 — «Единство разнообразия». АРТ проект. Россия, Москва. ЦДХ.
 2016 — «Миры Параджанова глазами современников». Выставочный проект. Армянский музей «ТАПАН». Россия. Москва. Олимпийский проспект 9.
 2017 — «Искусство сегодня. Автопортрет» ТСХР. Россия, Москва. Выставочный зал «Тушино». Бульвар Яна Райниса 19.

Собрания, в которых находятся работы художника 
Работы Чеснокова-Ладыженского находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи (Москва), Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи (Саранск), музея Schloss Morsbroich (Леверкузен, Германия), муниципальном собрании города Торре Канавезе (Италия), галереи «Marco D’Atrino» (Турин, Италия), галереи «Godot» (Прага, Чехия), галереи «Кино» (Москва, Россия), собрании Роберта Грассла (Вена, Австрия), Ханса-Петера Ризе (Кёльн, Германия) и Эдгара Никке (Бонн, Германия), в частных собраниях России, Германии, Австрии, Чехии, США, Франции, Венгрии, Италии, Бельгии и Израиля.

Информация 
 Персональный сайт художника

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 1 октября
Родившиеся в 1954 году
Художники России